Оригинальное кино Канала Disney (оригинальное название Disney Channel Original Movies) — это фильмы, созданные специально для телевидения, которые выпускает и показывает Канал Disney.

Самые успешные фильмы были выпущены на VHS, DVD и Blu-Ray.

Оригинальное кино Канала Disney

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015—2017

2018

2019

Фильмы с самой большой аудиторией в день премьеры

В течение года

Ссылки 
 Фильмы Дисней .

 
Списки фильмов